Chiyoda, l'un des 23 arrondissements spéciaux de Tokyo.
Chiyoda (Gunma), ville japonaise de la préfecture de Gunma.
Chiyoda (Saga), ville japonaise de la préfecture de Saga.
Chiyoda (Ibaraki), ville japonaise de la préfecture d'Ibaraki.
Chiyoda, premier croiseur cuirassé de la Marine impériale japonaise.
Chiyoda, porte-avions léger de la Marine impériale japonaise.
 Chiyoda est aussi le nom d'un sous-marin de sauvetage des Forces japonaises d'autodéfense.
Chiyoda Corporation, une firme d'ingénierie japonaise spécialisée dans la conception, la construction et le démarrage de sites industriels.